Oraison peut faire référence aux concepts suivants :
 Une oraison, en grammaire,  est un assemblage de mots qui forment un sens complet et qui sont construits suivant les règles grammaticales. L'exorde est l'une des parties de l'oraison. Les oraisons funèbres sont des discours prononcés à la louange des morts, à l'exemple des Oraisons funèbres de Jacques-Bénigne Bossuet.  
 Une oraison (liturgie) est une formule de prière destinée à la pratique collective dans la liturgie.
 Un état d'oraison est, en religion, un état spirituel où l'âme essaie de communiquer dans un état de prière méditative centrée sur la contemplation divine (voir oraison silencieuse) ; l'oraison peut être mentale ou jaculatoire. Un livre d'oraison est un livre qui sert à prier.
 L'oraison funèbre est un genre littéraire, c'est un discours destiné à être prononcé pour faire l'éloge d'un mort.

Toponyme 
Oraison (Alpes-de-Haute-Provence) est une commune française du département des Alpes-de-Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Patronyme 

La maison d'Oraison, une famille noble de Provence ;
Marc Oraison prêtre, médecin, psychanalyste et écrivain français ;
André d’Oraison (ou d'Ormson), évêque de Riez de 1573 à 1577.